Падма бхушан () — третья из высших гражданских государственных наград Индии (после Бхарат ратна и Падма вибхушан). Вручается правительством Индии как знак признания выдающегося служения нации в любой области.

История 
Учреждена 2 января 1954 года президентом Индии. На август 2014 года награждено 1229 человек.

Кавалеры Падма Бхушан 
 Список награждённых Падма Бхушан

См. также 
 Бхарат Ратна
 Падма Вибхушан
 Падма Шри

Ордена Индии
Награды, появившиеся в 1954 году
Высшие государственные награды